Plusieurs régiments du royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Ségur ». La présence du premier est attestée en 1708 par la mention dans les actes paroissiaux de Daumazan sur Arize de deux actes d'inhumation et d'un acte de mariage concernant des soldats de ce régiment. 

 Infanterie
 Le Régiment de Ségur (1705-1709)
 Le régiment de Ségur (1743-1745)
 Le régiment de Ségur (1745-1749)

 Cavalerie
 Le régiment de Ségur dragons

Homonymie d'unités militaires